Das Sunsmart Victorian Women’s Open 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Melbourne. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 11. bis 16. Januar 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Melbourne